Frankrijk
Ferrière-et-Lafolie, Haute-Marne
Ferrière-la-Grande, Nord
Ferrière-la-Petite, Nord
Ferrière-Larçon, Indre-et-Loire
Ferrière-sur-Beaulieu, Indre-et-Loire
ook
gemeenten met de naam La Ferrière (doorverwijspagina)
gemeenten met de naam Ferrières (doorverwijspagina)

Italië
Ferriere (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Piacenza (regio Emilia-Romagna)